Bourneov ultimatum (roman), roman Roberta Ludluma iz 1990.
 Bourneov ultimatum (2007), filmska adaptacija iz 2007. s Mattom Damonom